Alan White (baterista de Yes) (1949–2022), baterista do grupo musical Yes
Alan White (baterista de Oasis) (1972), baterista do grupo musical Oasis

Desambiguações de antropônimos